

Сарбулак — село, Айтекебійський район, Актюбинська область
 Сарбулак — село, Казалінський район, Кизилординська область
 Сарбулак — село, Хобдинський район, Актюбинська область

Див. також 
 Сарбулацький сільський округ
 Сарибулак